Das Verhör ist Titel oder -bestandteil:
 Das Verhör (1981), französischer Thriller von Claude Miller
 Das Verhör (Robert Cormier), Roman von Robert Cormier 
 Kommissarin Lucas – Das Verhör, TV-Episode des ZDF von Thomas Berger (2006)
 Spuren des Bösen: Das Verhör, deutsch-österreichischer TV-Film (2011)
 Das Verhör in der Nacht, TV-Thriller des ZDF von Matti Geschonnek (2020)
 Tatort: Das Verhör,  Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)

Siehe auch:
 Das Verhör des Lukullus